Maduro ist der Familienname folgender Personen:

 George Maduro (1916–1945), niederländischer Widerstandskämpfer
 Hedwiges Maduro (* 1985), niederländischer Fußballspieler
 Miguel Poiares Maduro (* 1967), portugiesischer Jurist und Politiker
 Nicolás Maduro Moros (* 1962), venezolanischer Politiker und Staatspräsident
 Prakriti Maduro (* 1980), venezolanische Schauspielerin und Regisseurin
 Ricardo Maduro (* 1946), honduranischer Politiker

 Maduro (Musiker), Musiker aus Washington, D.C. für elektronische Musik

Siehe auch: